Pygme steht für:

 Pygme (Einheit), eine seit der Antike bekannte Längenmaßeinheit
 den  Faustkampf im Fünfkampf der Olympischen Spiele der Antike